peut désigner :
  d'artillerie de campagne de réserve de la 76e division de réserve (Empire allemand)
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de réserve de la 76e division de réserve (Empire allemand)
  (États-Unis)
  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
  (Royaume-Uni)
  (Union soviétique)